Fenestella; az ókori Róma egy történetírója
 Fenestella; a mohaállatok (Bryozoa) egyik neme